Пётр Ильи́ч Климу́к (; род. 10 июля 1942 года, в деревне Комаровка, Брестской области) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза (1973, 1975), генерал-полковник (1998).

Доктор технических наук (2000), профессор. Почётный член Национальной академии наук Белоруссии (2017).

Лауреат Государственной премии СССР (1978) и Российской Федерации (2002).

Биография 
Родился в деревне Комаровка, Брестской области Белорусской ССР (ныне — Белоруссия).

Первые годы жизни прошли в оккупации. Детские и школьные годы провёл в родной деревне.

В 1959 году окончил среднюю школу и поступил в Кременчугскую школу первоначального обучения лётчиков, а затем стал курсантом Черниговского высшего военного училища лётчиков имени Ленинского комсомола. В 1964 году окончил его с отличием. Затем служил в авиационных частях Советской Армии. Член КПСС с 1963 года.

Зачислен в отряд космонавтов в 1965 году. Прошёл полный курс общекосмической подготовки и подготовки к космическим полётам на кораблях типа «Союз» и орбитальных станциях типа «Салют». Совершил три космических полёта в качестве командира экипажа. Первый космический полёт совершил с 18 по 26 декабря 1973 года вместе с бортинженером В. В. Лебедевым на космическом корабле «Союз-13». Продолжительность полёта составила 7 дней 20 часов 55 минут 35 секунд. До полёта Ю. Романенко был самым молодым (по дате рождения) из слетавших в космос.

В январе 1975 года входил в состав резервного экипажа космического корабля «Союз-17». В апреле 1975 года был дублёром командира корабля при неудачном старте корабля «Союз-18-1». Свой второй полёт в космос совершил с 24 мая по 26 июля 1975 года совместно с бортинженером В. И. Севастьяновым на космическом корабле «Союз-18-2» к орбитальной станции «Салют-4». Продолжительность пребывания в космосе составила 62 дня 23 часа 20 минут 8 секунд. В дальнейшем проходил подготовку к полётам по программе «Интеркосмос».

Свой третий полёт в космос совершил с 27 июня по 5 июля 1978 года в качестве командира международного экипажа совместно с космонавтом-исследователем, гражданином Польской Народной Республики М. Гермашевским на космическом корабле «Союз-30» к орбитальной станции «Салют-6» для совместной работы с её экипажем — В. В. Ковалёнком и А. С. Иванченковым. Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 2 минуты 59 секунд.

Всего за 3 полёта в космос налетал 78 дней 18 часов 18 минут 42 секунды.

Статистика

С 30 марта 1976 года — заместитель командира отряда космонавтов ЦПК по политической части. В 1977 году заочно окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. С 24 января 1978 — заместитель начальника ЦПК — начальник политотдела Центра. В 1983 году заочно окончил Военно-политическую академию В. И. Ленина. 3 апреля 1991 года в связи с расформированием политорганов в армии переведён на должность начальника военно-политического отдела, заместителя начальника ЦПК. С 12 сентября 1991 по сентябрь 2003 — начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Кандидат технических наук (1995). Действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, академик Международной академии информатики, член-корреспондент Международной академии астронавтики.

 Депутат Верховного Совета СССР 10-го созыва.
 Народный депутат СССР (1989—1991).
 Выдвигался в Госдуму от блока ПВР и РПЖ.
В агрогородке Томашовка (расположен недалеко от деревни Комаровка) Брестского района Брестской области Беларуси создан Музей космонавтики при местной школе, один из залов которого посвящён П. И. Климуку, который учился в ГУО «Средняя школа д. Томашовка».

Воинские звания 
 Лейтенант (26 октября 1964).
 Старший лейтенант (10 марта 1967).
 Капитан (25 декабря 1968).
 Майор (30 июля 1971).
 Подполковник (28 декабря 1973).
 Полковник (26 июля 1975).
 Генерал-майор авиации (7 июля 1978)
 Генерал-лейтенант авиации (8 июля 1992)
 Генерал-полковник авиации (23 февраля 1998)

Награды 

 Дважды Герой Советского Союза (28 декабря 1973, 27 июля 1975).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2 марта 2000) — за большие заслуги перед государством в развитии отечественной пилотируемой космонавтики.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (9 апреля 1996).
 Орден Почёта (15 июля 2022) — за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи
 Три ордена Ленина (28 декабря 1973, 27 июля 1975, 5 июля 1978).
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (17 февраля 1984).
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность.
 Орден «За службу Родине» II степени (Белоруссия, 15 июля 2002) — за заслуги в развитии и укреплении научно-технического и военного сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
 Орден Дружбы народов (Белоруссия, 16 июля 2007) — за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
 Орден «Крест Грюнвальда» I степени (ПНР, 1978).
 Орден Благородства (Казахстан, 1995).
 Офицер ордена Почётного легиона (Франция, 2004).
 Две медали «Братство по оружию» (ПНР).
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (ЧССР).
 Медаль «100-летие падения Османского ига» (НРБ).
 Медаль «От благодарного афганского народа» (1988).
 Государственная премия Российской Федерации (2002) — за работу «Управление движением при сенсорных нарушениях в условиях микрогравитации и информационное обеспечение максимального контроля качества визуальной стабилизации космических объектов»
 Государственная премия СССР (1978) — за цикл работ по медицинскому обоснованию и внедрению комплекса методов и средств профилактики неблагоприятного влияния невесомости на организм человека, обеспечивших возможность осуществления длительных пилотируемых космических полётов.
 Премия Ленинского комсомола (1978) — за сценарий документального фильма «Обычный космос».
 Премия Союзного государства в области литературы и искусства за 2021—2022 годы (2022).
 Знак Преподобного Сергия Радонежского (Московская область, Россия, 2017).
 В 2013 году стал Почётным гражданином Кременчуга.
 Почётный гражданин Чернигова
 Почётный знак ВЛКСМ
 Памятная медаль «50 лет космонавтике» (КПРФ, 2011)

Семья 
 Мать — Марфа Павловна (1912—1993), колхозница.
 Отец — Илья Фёдорович (1909—1944), до Великой Отечественной войны заместитель председателя колхоза «Советский пограничник»; с июня 1941 года в партизанах, в 1944 году, после освобождения Белоруссии, ушёл на фронт, погиб в 1944 году при освобождении г. Радома (Польша).
 Отчим — Михаил Васильевич Морозов (1914—1988), слесарь на железной дороге.
 Сестра — Антонина Ильинична Лущай (Климук) (род. 1933), бывший завуч санаторной лесной школы.
 Сестра — Нина Ильинична Житенец (Климук) (род. 1935), бывший работник железной дороги.
 Жена — Лилия Владимировна Климук (Терентьева) (род. 1941), бывший провизор в ЦПК имени Ю. А. Гагарина.
 Сын — полковник Михаил Петрович Климук, атташе по вопросам обороны, военно-воздушный атташе посольства Российской Федерации в Бельгии, затем Великобритании (по состоянию на август 2012 года). Военный атташе посольства Российской федерации в Нидерландах.
 
 Внуки — Сергей и Андрей.

Литература 
 
 Гіль, М. Ёсць на зямлі крыніца… : Аповесць у апавяданнях пра лётчыка-касманаўта СССР, двойчы Героя Савецкага Саюза П. І. Клімука / М. Гіль. — Мінск : Юнацтва, 1983. — 112 с.
 Клімук П. Зоры — побач. Кніга аднаго палёту / П. Клімук. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. — 316 с.
 
 Пётр Климук : Фотоальбом / Фот. В. И. Ждановича [и др.] ; Авт. текста М. Гиль]. — Минск : Беларусь, 1981. — 32 с.

См. также 
 Список Героев Советского Союза (Белоруссия).
 Союз-13.
 Союз-18.
 Союз-30.
 Салют-4.

Примечания

Литература

Ссылки 
 В День космонавтики — на родину Петра Климука
 Музей космонавтики в деревне Томашовка
 Газета 7 дней — воспоминания Валентины Алексеевны Клочковой.
 Космонавт Пётр Климук . Видеоэнциклопедия «Космонавты». Телестудия Роскосмоса.
 Официальный сайт администрации г. Байконур. Почётные граждане города.

Доктора технических наук
Выпускники Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Дважды Герои Советского Союза
Космонавты Белоруссии
Члены КПСС
Народные депутаты СССР от всесоюзных обществ и фондов
Мемуаристы СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Почётные граждане Байконура
Почётные граждане Бреста
Почётные граждане Чернигова
Почётные граждане Радома
Члены Международной академии астронавтики
Почётные члены Национальной академии наук Беларуси
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Лауреаты Премии Союзного государства
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании